Rocky road (ijs), een smaak van consumptie-ijs met chocolade, marshmallows en noten
 Rocky road (nagerecht), een soort nagerecht met melkchocolade en marshmallows
 Rocky Road (chocoladereep), een snack van marshmallow, cashewnoten en melkchocolade, in een rode metallic verpakking met zwart-witte belettering, populair in de meeste Angelsaksische landen
 Rocky Road (televisieserie), een Amerikaanse sitcom uit de jaren 80
 Rocky Road (film), een Amerikaanse romantische dramafilm uit 2001 onder regie van Geoff Cunningham
 The Rocky Road, een Amerikaanse kortfilm uit 1910